Cliffhanger – strumento usato nell'arrampicata
 Cliffhanger - L'ultima sfida (Cliffhanger) – film del 1993 diretto dal regista Renny Harlin, con Sylvester Stallone
 Cliffhanger – linea di fumetti statunitensi pubblicata dalla Wildstorm
 Cliffhanger – finale di un episodio di una serie che interrompe l'azione in un momento culminante, rimandando la vera e propria conclusione all'episodio successivo

Videogiochi
 Cliffhanger – videogioco per SNES, Mega Drive e Mega CD del 1993
 Cliffhanger – videogioco per Amiga, Game Boy, Game Gear e NES del 1994

Pagine correlate 
 Cliff Hanger (disambigua)